COBE steht für:

 Cosmic Background Explorer, ein Satellit der NASA
 (9997) COBE, ein Asteroid